Dingeringhausen steht für:

 Dingeringhausen (Korbach), Gutshof in Korbach im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg
 Dingeringhausen (Plettenberg), Stadtteil von Plettenberg im Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen